Vilađo ima više značenja:
 Vilađo (Kjeti)
 Vilađo (Trento)